Stringer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Stringer
 James R. Stringer